Parti socialiste révolutionnaire (Russie) (1901-1917)
Parti socialiste-révolutionnaire de gauche (1917-1918)
Parti socialiste révolutionnaire (France) (1898-1901), d'Édouard Vaillant
Parti socialiste révolutionnaire (Portugal) (1978-2006), organisation trotskiste
Parti socialiste révolutionnaire (Colombie) (1926-1930)
 Parti socialiste révolutionnaire (Lesotho) (depuis 2017)
 Parti socialiste révolutionnaire (Luxembourg) (1970-1999)

Voir aussi